Летняя лига НБА 2021 () состояла из трёх профессиональных баскетбольных лиг, организованных НБА, «Сакраменто Кингз» и «Юта Джаз» сразу после драфта НБА 2021 года. 3 клуба НБА участвовали в длившейся четыре дня в летней лиге в Солт-Лейк-Сити в «Вивинт-смарт-хоум-арена. Сакраменто Кингз был хозяином летней лиги, которую назвали «Калифорния классик». В ней приняло участие 4 команды, которые сыграли по 2 матча в «Голден 1-центре». Все 30 команд НБА играли в Парадайзе (около Лас-Вегаса) в «Томас-энд-Мэк Центре» и «Кокс Павильоне» с 8 по 15 августа 2021 года.

Калифорния классик

Участники

Результаты

1 день

2 день

Турнирная таблица

Летняя лига в Юте

Участники

Результаты

1 день

2 день

3 день

Турнирная таблица

Летняя лига в Лас-Вегасе 
НБА организовала летную лигу в штате Невада. Несмотря на то, что «Лас-Вегас» не входит в название лиги, и игры проводятся в Парадайзе, расположенном около Лас-Вегаса, лигу обычно называют Летняя лига НБА в Лас-Вегасе или Летняя лига в Лас-Вегасе.

Участники

Формат 
Все 30 клубов сыграют по 5 матчей, из них 4 игры на предварительном раунде. 2 лучшие команды по итогам предварительного раунда встретятся в чемпионской игре 17 августа 2021 года. Для посева команд на решающий матч будет использоваться система тай-брейка. Остальные 28 команд сыграют 16 или 17 августа 2021 года. Для определения пар команд, которые не участвуют в чемпионской игре, будут использоваться различные факторы: противостояния команд, интересы к трансляции, факторы расписания турнира (например проведение матчей на следующий день подряд). 

Система тай-брейк основана на следующих критериях:
 Считают результат встреч между собой (применяется только при равенстве показателей двух команд);
 Считают общую разницу забитых и пропущенных очков;
 Бросают жребий.

Предварительный раунд

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

8 день

Квалификационный раунд

9 день

10 день

Чемпионская игра

Турнирная таблица

Награды 
 Самый ценный игрок чемпионской игры: Луис Кинг (Сакраменто Кингз)
 Самые ценные игроки летней лиги:
 Дэвион Митчелл (Сакраменто Кингз)
 Кэмерон Томас (Бруклин Нетс)

 Первая сборная Летней лиги:
 Дэвион Митчелл (Сакраменто Кингз)
 Кэмерон Томас (Бруклин Нетс)
 Джейлен Джонсон (Атланта Хокс)
 Трей Мерфи (Мемфис Гриззлис)
 Пэйтон Притчард (Бостон Селтикс) 
 Джейлен Смит (Финикс Санз)
 Оби Топпин (Нью-Йорк Никс)

 Вторая сборная Летней лиги:
 Кейд Каннингем (Детройт Пистонс) 
 Джейлен Грин (Хьюстон Рокетс)
 Пол Рид (Филадельфия Севенти Сиксерс) 
 Патрик Уильямс (Чикаго Буллз)
 Люка Гарза (Детройт Пистонс)

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 Летняя лига НБА в Юте
 Летняя лига на сайте Espn

НБА в сезоне 2021/2022
Летняя лига НБА
2021 год в баскетболе